Pogány Frigyes (1874–1957) statisztikus, könyvtárvezető, országgyűlési képviselő
Pogány Frigyes (1908–1976) építész, művészettörténész, egyetemi tanár